У́лица Тексти́льщиков — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Текстильщиков — улица в Балашихе.
 Улица Текстильщиков — улица в Вологде.
 В Москве:

 Улица Текстильщиков — улица в Троицке (Москва).
 Улица Текстильщиков — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Текстильщиков — улица в Луганске.
 Улица Текстильщиков — улица в Чернигове.

См. также 
 Текстильщик (значения)
 Текстильщики (значения)
 Проспект Текстильщиков (значения)
 Улица Красного Текстильщика
 Улица Ткачей (значения)